A Cervejaria Vogelbräu () é uma cervejaria localizada em Karlsruhe.

Ligações externas

Cervejarias de Baden-Württemberg
Karlsruhe